«День незави́симости» — один из распространённых национальных праздников, который отмечают многие государства мира, по случаю основания государства, отделения от других стран, государств, регионов, прекращения оккупации и так далее.

В Российской Федерации «Днём независимости» часто ошибочно называют главный государственный праздник — 12 июня, отмечаемый с 1992 года в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. В действительности этот праздник носил название не «День независимости», а «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». Позднее он был переименован в «День России».

Государства, отмечающие праздник (в хронологическом порядке)

Примечания

Ссылки 

 «Дни независимости» в журнале «Коммерсантъ Власть» (№ 20 (174), 28 мая 2007)

Национальные праздники
Независимость